

Patronyme 
 Christoph Graupner (1683-1760), compositeur allemand.

Modélisme 
 Graupner, marque allemande d'aéromodélisme.

Homonymie de patronyme